Suore dei Santi Cirillo e Metodio - congregazione religiosa con casa-madre a Danville, Pennsylvania
 Suore dei Santi Cirillo e Metodio - congregazione religiosa con casa-madre a Velehrad, Cechia